Чижево — название населённых пунктов:

Россия 
 Чижево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Чижево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Чижево — село в Березовском районе Одесской области.

См. также